Christopher Neil (né le  à Markdale dans la province d'Ontario au Canada est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Carrière 

Chris Neil a évolué toute sa carrière avec les Sénateurs d'Ottawa. Il annonce la fin de sa carrière le 14 décembre 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || Centennials de North Bay || LHO || 65 || 13 || 16 || 29 || 150 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Centennials de North Bay || LHO || 59 || 26 || 29 || 55 || 231 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Centennials de North Bay || LHO || 66 || 26 || 46 || 72 || 215 || 4 || 1 || 0 || 1 || 15
|-
|1998-1999 || Fury de Muskegon || UHL || 1 || 1 || 1 || 2 || 0 || 18 || 1 || 3 || 4 || 61
|-
|1999-2000 || Mysticks de Mobile || ECHL || 4 || 0 || 2 || 2 || 39 || - || - || - || - || -
|-
|1999-2000 || Griffins de Grand Rapids || LIH || 51 || 9 || 10 || 19 || 301 || 8 || 0 || 2 || 2 || 24
|-
|2000-2001 || Griffins de Grand Rapids || LIH || 78 || 15 || 21 || 36 || 354 || 10 || 2 || 2 || 4 || 22
|-
|2001-2002 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 72 || 10 || 7 || 17 || 231 || 12 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|2002-2003 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 68 || 6 || 4 || 10 || 147 || 15 || 1 || 0 || 1 || 24
|-
|2003-2004 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 82 || 8 || 8 || 16 || 194 || 7 || 0 || 1 || 1 || 19
|-
|2004-2005 || Senators de Binghamton || LAH || 22 || 4 || 6 || 10 || 132 || 6 || 1 || 1 || 2 || 26
|-
|2005-2006 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 79 || 16 || 17 || 33 || 204 || 10 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
|2006-2007 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 82 || 12 || 16 || 28 || 177 || 20 || 2 || 2 || 4 || 20
|-
|2007-2008 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 68 || 6 || 14 || 20 || 199 || 4 || 0 || 1 || 1 || 22 
|-
|2008-2009 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 60 || 3 || 7 || 10 || 146 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 68 || 10 || 12 || 22 || 175 || 5 || 2 || 1 || 3 || 20
|-
|2010-2011 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 80 || 6 || 10 || 16 || 210 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 72 || 13 || 15 || 28 || 178 || 7 || 2 || 1 || 3 || 22
|-
|2012-2013 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 48 || 4 || 8 ||12  || 144 || 10 || 0 || 4 || 4 ||39
|-
|2013-2014 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 76 || 8 || 6 || 14 || 211 || - || - || - || - || -
|-
|2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 38 || 4 || 3 || 7 || 78 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 80 || 5 || 8 || 13 || 165 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 53 || 1 || 3 || 4 || 63 || 2 || 0 || 0 || 0 || 12

|  || 112 || 138 || 250 ||  || 95 || 9 || 10 || 19 || 204

Références 

Naissance en juin 1979
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Mysticks de Mobile
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LIH)
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Binghamton
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Centennials de North Bay